«Antes muerta que sencilla» («Лучше быть мёртвой, чем простушкой») — песня Марии Исабель, написанная тоже ей самой.

С этой песней Мария Исабель победила на «Детском Евровидении» в 2004 году. На тот момент ей было 9 лет.

После этого песня стала большим хитом в Испании, Франции и многих других странах.

Позже песня вошла в её дебютный альбом No me toques las palmas que me conozco, который увидел свет в 2005 году.

Композиция 

Песня начинается словами:

Конча Фернандес Манторелл в своей книге «El aula desierta: la experiencia educativa en el contexto de la economía global», подробно анализируя текст, пишет, что песня на всём протяжении не перестаёт вызывать чувство тревоги и наводит на мысль об «украденном детстве», ведь девочке всего 9 лет.

Чарты

Примечания 

Детское Евровидение
Песни 2004 года
Синглы 2004 года
Песни Испании
Песни на испанском языке